Aeropuerto T4 (metrostation) - metrostation in Madrid
 Aeropuerto de Madrid-Barajas T4 - terminal van vliegveld Madrid-Barajas, bediend door bovenstaand metrostation